Der Renault Modus ist ein Minivan von Renault, der von August 2004 bis Dezember 2012 bei Factoría Carrocería Montaje Valladolid Renault España in Valladolid produziert worden ist.

Im Frühjahr 2008 wurde der Modus neben einem Facelift um eine 16 cm längere Variante namens Grand Modus erweitert.

Sein Nachfolger ist der im Juni 2013 eingeführte SUV Renault Captur I.

Geschichte 
Im Frühjahr 2004 wurde der Modus als Studie auf dem Genfer Auto-Salon als Modus² präsentiert.
Er stellt ein Derivat seines Plattformbruders, des im Spätsommer 2005 eingeführten dritten Renault Clio dar. Beide Modelle verbinden zirka 20 % Gleichteile. Ebenfalls auf der gleichen Plattform stehen die im selben Jahr präsentierten Nissan Micra und Nissan Note.

Er hat einen optional montierbaren Fahrradträger namens Velofix, auf dem zwei Fahrräder Platz finden. Eine weitere Besonderheit ist die Triptic-Sitzbank, bei der die beiden äußeren Sitze der Rücksitzbank nach Hochklappen des Sitzpolsters in der Mitte zusammengeschoben werden. Danach kann die Sitzbank nach hinten geschoben werden, um je nach Stellung eine größere Beinfreiheit oder einen größeren Kofferraum zu gewährleisten.

Sicherheit 
Der Renault Modus erreichte 2004 im Euro NCAP-Crashtest bei der Bewertung der Insassensicherheit mit 33 Punkten das Maximum von fünf Sternen, bei der Insassensicherheit für Kinder 38 Punkte und damit vier Sterne und mit 6 Punkten bei der Bewertung der Fußgängersicherheit einen von vier möglichen Sternen.

Modellpflege und Grand Modus 

Im April 2008 kam der Modus in den Genuss einer Überarbeitung. Diese beinhaltete auch neu gestaltete Stoßfänger, Scheinwerfer und Heckleuchten.

Der Grand Modus ist eine verlängerte Version des Renault Modus und war ab der Überarbeitung erhältlich. Bei dem Renault Grand Modus entfällt die Triptic-Rücksitzbank. An deren Stelle ist eine 4-stufig verstellbare normale 3-sitzige Sitzbank, da beim Grand Modus auch der Radstand verlängert wurde. Die Außenlänge ist um 161 mm auf 4034 mm gewachsen und auch der Radstand wurde um 93 mm auf 2575 mm vergrößert. Gleichzeitig bekam der Modus ein Facelift. Besonders die Scheinwerfer, sowie die Heckpartie inkl. der Rückleuchten wurden dem Renault-Familien-Gesicht angepasst. Auch sind im Innenraum viele neue Ablagemöglichkeiten vorhanden. Das Ladevolumen bei umgeklappter Rückbank beträgt jetzt 1.454 Liter. Bei den Motoren hat der 1.5 dCi mit 63 kW (86 PS) nun einen Dieselpartikelfilter und einen 6. Gang, wie ihn das Modell mit 76 kW (103 PS) bereits hatte.

Bei den neuen Frontscheinwerfern können die Leuchtmittel nun selbst gewechselt werden, was beim Vorgänger nicht möglich war und oft kritisiert wurde. Jedoch ist auch hierbei der Lampenwechsel mit erheblichen Aufwand verbunden, da die Öffnungen, die hierfür geschaffen wurden, klein ausfallen.

Tabelle mit Technischen Daten, Maßen und Gewichten
Werte in […] sind die Werte vom Grand Modus

Werte in […] sind die Werte vom Grand Modus

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2004 bis einschließlich Dezember 2013 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 89.991 Renault Modus neu zugelassen worden. Mit 26.681 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Vorabartikel zum Grand Modus
 Artikel zum Grand Modus und den anderen Vans von Renault

Einzelnachweise 

Modus
Minivan
Kombi